niem. Maria Anna von Bayern 
 Maria Anna Bawarska (1551–1608) – żona Karola Styryjskiego
 Maria Anna Bawarska (1574–1616) – żona Ferdynanda II Habsburga
 Maria Anna Bawarska (1660–1690) – żona Ludwika Burbona